El Rosal steht für verschiedene Orte im spanischsprachigen Raum

 in Spanien, siehe O Rosal
 in Kolumbien, siehe El Rosal (Kolumbien)